Клеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клеро, Алекси Клод (1713—1765) — французский математик, механик и астроном
 Клеро, Валентин (род. 1991) — французский профессиональный хоккеист, нападающий.

Другое 
 Клеро — большой древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.
 См. также 
 Теорема Клеро — закон, описывающий зависимость между параметрами сфероида, силой тяжести на его поверхности и коэффициентами разложения гравитационного потенциала.